

Patronyme 
 Alberto Henschel (1827-1882), photographe germano-brésilien ;
 Georg Christian Carl Henschel (1749-1835), industriel allemand ;
 George Henschel (1850-1934), musicien britannique né allemand ; 
 Gerhard Henschel (1962-), écrivain allemand ;
 Wally Henschel (1893-1988), joueuse d'échecs allemande.

Divers 
 Henschel (usines), constructeur industriel allemand